Trstěnice est un toponyme qui peut désigner :

Trstěnice, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary ;
 Trstěnice, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Trstěnice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie